Carl Hagemann ist der Name folgender Personen:
* Carl Hagemann (Politiker) (1821–1878), Landtagspräsident in Waldeck 
 Carl Hagemann (Chemiker) (1867–1940), deutscher Chemiker, Industriemanager und Kunstsammler
 Carl Hagemann (Intendant) (Christian Carl Hagemann; 1871–1945), deutscher Theaterintendant und Theaterwissenschaftler
 Carl Friedrich Hagemann (1772–1806), deutscher Bildhauer
 Carl Friedrich Leopold Hagemann (auch Leopold Hagemann; um 1768–1868), deutscher Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Karl Hagemann